Als Röntgendenkmal werden folgende Denkmäler zu Ehren des Nobelpreisträgers Wilhelm Conrad Röntgen bezeichnet:
 Röntgendenkmal (Gießen)
 Röntgendenkmal (Berlin)
 Röntgendenkmal (Lennep)